Аккенсе — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Аккенсе — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Аккенсе — село в Улытауском районе Карагандинской области.